Елена Яковлевна Цветкова (урожд. Барсова; , Уфа — июль 1929, Москва) — оперная певица (лирико-драматическое сопрано), .

Биография 

Родилась в семье священника. Участвовала в концертах Уфимского музыкального кружка. В 1892 г. с большой серебряной медалью окончила Московскую консерваторию (класс Е. Лавровской).

В 1892—1893 гг. пела в Москве в составе Русского оперного товарищества под управлением И. Прянишникова. В апреле 1893 г. дебютировала на сцене Большого театра, но, несмотря на большой успех, не была принята в труппу. В 1893 выступала в Житомире и других городах. В 1896—1898 гг. выступала в Московской частной русской опере С. Мамонтова (театр Солодовникова), в 1898—1903 гг. — в московском Товариществе частной русской оперы, в 1904—1911 гг. — в московской Опере С. Зимина.

Гастролировала в Нижнем Новгороде (1896, 1907), Петербурге (1899), Киеве (1902, антреприза М. Бородая; 1911—1912), в Крыму.

Из-за болезни горла с 1917 г. не выступала.

С 1912 г. преподавала молодым певцам Оперы С. Зимина, в 1919—1925 гг. — в Киевском музыкально-драматическом институте им. Н. В. Лысенко, с 1920 г. — в Киевской консерватории. С 1925 г. преподавала в Минском музыкальном училище, затем — в музыкальных училищах Москвы.

Семья 
Муж — В. А. Цветков (1866—1933), оперный певец, профессор Московской и Киевской консерваторий.

Творчество 
На оперной сцене дебютировала еще будучи студенткой в 1891 году, исполнив в консерваторском спектакле на сцене Большого театра партию Марцелины в опере «Фиделио». Обладала ровным, гибким, редким по красоте голосом нежного, тёплого тембра. Благодаря безупречной дикции, художественному вкусу и драматическому темпераменту добивалась органического единства вокальной и сценической сторон образа; её называли «оперной Ермоловой». Исполняла также партии меццо-мопрано; репертуар включал 63 оперные партии.

Оперные партии 
Большой театр
 «Фиделио» Л. Бетховена — Марцелина (1891; консерваторский спектакль под управлением В. Сафонова; первое выступление на сцене Большого театра)
 «Фауст» Ш. Гуно — Маргарита (дебют в труппе театра, 2 апреля 1893)
 «Русалка» А. Даргомыжского — Наташа

Дискография 
В 1910—1912 гг. фирмой «Пате» (Москва, Петербург) на грампластинки записаны 10 произведений (арии, романсы, дуэты) в исполнении Е. Цветковой.

Примечания

Литература 
 [Некролог] // Современный театр. — 1929. — № 26—27. — С. 374.
 [Некролог] // Жизнь искусства. — 1929. — № 27.
 Боровский В. Е. Московская опера С. И. Зимина. — М.: Сов. композитор, 1977. — С. 34—36. — 12 000 экз.
 Березина Т. Елена Яковлевна Цветкова // Сов. Башкирия (Уфа). — 1962, 27 дек.
 Василенко С. Н. Страницы воспоминаний. — М.; Л.: Музгиз, 1948. — С. 147—148. — 5000 экз.
 Гозенпуд А. А. Русский оперный театр на рубеже XIX—XX вв. и Ф. И. Шаляпин. 1890—1904. — Л.: Музыка, 1974. — С. 125, 127, 138, 152—154, 219—225, 246, 247. — 10 000 экз.
 Ипполитов-Иванов M. M. 50 лет русской музыки в моих воспоминаниях. — М.: Гос. муз. изд-во, 1934. — 160 с.
 Левик С. Ю. Записки оперного певца. — 2-е изд. — М., 1962. — С. 58—59.
 Марков В. Д. В опере С. И. Зимина (Из истории оперной режиссуры) // Муз. наследство. — М., 1976. — Т. 4. — С. 139, 147, 148, 155, 156.
 Михайлова Т. Виховання співаків у Киівській консерваторіі. — Киів, 1970. — С. 41.
 Энгель Ю. Д. Глазами современника: Избранные статьи о русской музыке. 1898—1918. — М.: Сов. композитор, 1971. — С. 50—52, 74, 86, 120. — 5680 экз.
 Яковлев В. Н. А. Римский-Корсаков и оперный театр С. И. Мамонтова // Театр. альманах. — М., 1946. — Кн. 2.
 Яковлев В. Чайковский в московских театрах // Чайковский на московской сцене: Первые постановки в годы его жизни. — М.; Л.: Искусство, 1940.
 Яголим Б. Жемчужина русской оперной сцены // Сов. музыка. — 1951. — № 11.

Ссылки 
 
 

Выпускники Московской консерватории
Преподаватели театрального института имени Карпенко-Карого
Преподаватели Киевской консерватории